Crvena Jabuka (band), een pop-rockband die in 1985 in Sarajevo werd opgericht
Crvena Jabuka (Ub), een plaats in de Servische gemeente Ub
Crvena Jabuka (Babušnica), een plaats in de Servische gemeente Babušnica